Лос Пинос, Ранчо лос Пинос има више значења:

 Лос Пинос, Ранчо лос Пинос (Сан Хуан Мазатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Пинос, Ранчо лос Пинос (Санта Катарина Куистла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику